Покровский путепровод — автомобильно-пешеходный путепровод в Москве на улице Подольских Курсантов. Проходит над железнодорожными путями Курского направления Московской железной дороги. Пролётные строения выполнены из сталежелезобетонных конструкций. 

Название получил по находящейся поблизости железнодорожной платформе Покровское.

История 
Путепровод был сооружён в 1977 году (инженер О. В. Сосонко и архитектор К. П. Савельев).

Примечания

Литература 
 

Путепроводы Москвы